L' est une aire urbaine française centrée sur la commune de Châteauroux, dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.

Caractéristiques 
L'aire urbaine de Châteauroux comprend 44 communes, avec une superficie de .

Ses  habitants en 2013, font d'elle la  urbaine de France.

Son pôle urbain, l'unité urbaine de Châteauroux, est composé des communes de Châteauroux, Déols, Le Poinçonnet et Saint-Maur. Parmi les autres communes de l'aire urbaine, seules Ardentes et Villedieu-sur-Indre, deux villes isolées, sont urbaines.

Communes 
Voici la liste des communes de l'aire urbaine, au  :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Unité urbaine de Châteauroux
 Aire urbaine d'Issoudun
 Aire urbaine en France
 Liste des communes de l'Indre

Liens externes 
 Zonage en aires urbaines 2010 de Châteauroux
 Unité urbaine 2010 de Châteauroux

Chateauroux
Aire urbaine de Châteauroux